Берсуат
 Берсуат (быв. Раздольное) — аул в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана
 Берсуат — река в Казахстане и России
 Берсуат — археологический памятник синташтинской культуры.